Apollosaal steht für:
 Apollosaal (Wien), Vergnügungsetablissement im ehemaligen Wiener Vorort Schottenfeld
 Apollosaal der Staatsoper Unter den Linden (Berlin)
 Apollosaal im Neuen Museum Berlin, siehe Neues Museum (Berlin) #Laokoonkabinett und Apollosaal
 Apollosaal der Orangerie (Kassel)
 Apollo-Saal im Apollo-Theater (Gronau)